Daszkiewicz (forma żeńska: Daszkiewicz/Daszkiewiczowa; liczba mnoga: Daszkiewiczowie) – polskie nazwisko.

 Daszkiewicz (herb szlachecki)

Znani Daszkiewiczowie 
 Dariusz Daszkiewicz (ur. 1967) – polski siatkarz oraz trener piłki siatkowej
 Edward Daszkiewicz (ur. 1944) – polski polityk i przedsiębiorca, poseł na Sejm III kadencji
 Eustachy Daszkiewicz (1455–1535) – hetman kozaków zaporoskich, starosta kaniowski, krzyczewski i czerkaski
 Ignacy Daszkiewicz – kasztelan mścisławski
 Kazimierz Daszkiewicz (1893–1972) – wojskowy polski, bibliotekarz i bibliograf, współtwórca Centralnej Biblioteki Wojskowej
 Krystyna Daszkiewicz (ur. 1924) – polska profesor prawa, karnistka, psycholog
 Mirosław Daszkiewicz (1960-2020) – polski kulturysta
 Źmicier Daszkiewicz (ur. 1981) – białoruski polityk, od 2004 roku przewodniczący Młodego